Mönchsgraben

 Mönchsgraben, anderer Name der Vollbütteler Riede, linker Zufluss der Alten Hehlenriede nahe der Miagsiedlung von Gifhorn, Landkreis Gifhorn, Niedersachsen
 Mönchsgraben (Deinenbach), linker Oberlauf des Deinenbachs bis in Flein, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Mönchsgraben (Elbe), rechter Zufluss der Elbe nahe Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Mönchsgraben (Kaltbach), linker Zufluss des dort noch Klosterbach genannten Kaltbachs (zum Nutzgraben, zum Laimbach, zum Ehebach) gegenüber Klosterdorf, Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Mönchgraben
 Mönchgrabenbach
 Mönchsbach